Santa Clara, város az Amerikai Egyesült Államokban, Kalifornia államban, Santa Clara megyében
Santa Clara, város az Amerikai Egyesült Államokban, Utah államban, Washington megyében
Santa Clara, város Kubában, Villa Clara tartományban
Santa Clara, község Mexikóban, Durango államban
Santa Clara, település Mexikóban, Durango államban, Santa Clara községben
Santa Clara, település Mexikóban, Michoacán államban, Puruándiro községben
Santa Clara, település Mexikóban, Yucatán államban, Dzidzantún községben
Santa Clara, település Mexikóban, Durango államban
Santa Clara, település Mexikóban, México államban
Santa Clara, Santa Bárbara megye székhelye Argentínában, Jujuy tartományban

Hasonló néven
Santa Clara del Cobre, település Mexikóban, Michoacán államban, Salvador Escalante községben
Santa Clara de Valladares, település Mexikóban, Michoacán államban, Tocumbo községben
CD Santa Clara, portugál sportklub
Santa Clara de Avedillo, község Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, Zamora tartományban